Berend Miklós (1870–1919) gyermekgyógyász
 Berend Miklós (1897–1973) kiadóhivatali igazgató, banktisztviselő
 Berend Miklós (1908–1944) belgyógyász

Jegyzetek